Haggenberg ist

ein Familienname:
 Hans Haggenberg (1450–1515), Schweizer Maler

ein Ortsname:
 Haggenberg (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

eine Schreibvariante für:
 Schloss Hagenberg im Weinviertel, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hagnberg
 Hagenberg
 Hackenberg